Hakan Dogan (türkisch Hakan Doğan; * 25. Mai 1983 in Düren) ist ein ehemaliger deutscher Judoka und derzeit Trainer der türkischen Judo-Nationalmannschaft, Bundesliga-Manager der IBB Istanbul und Funktionär der Türkischen Judo-Federation.

Leben 
Dogan ist der Sohn türkischer Einwanderer. Sein aus Amasya stammender Vater siedelte 1980 nach Deutschland über und lernte hier seine Mutter kennen. Geboren sind Hakan Dogan sowie seine jüngere Schwester in Düren, aufgewachsen sind sie in Elsdorf.

Mit fünf Jahren begann Dogan mit dem Judo-Training. Ab 1988 trainierte er bei dem ASG Elsdorf die Judo-Abteilung. Dort förderte sein Trainer Harald Könen seinen Werdegang und brachte ihn in eine Talentgruppe.

Im Jahre 2006 wechselte er zum NRW-Leistungsstützpunkt 1. Judo-Club Mönchengladbach, in dem Talentgruppen gezielt aufgebaut werden. Bundestrainer Stefan Küppers leistete einen großen Beitrag zu seiner Entwicklung zum Spitzenjudoka, sodass er direkt in die Mannschaft der Judo-Bundesliga und in den deutschen B-Kader aufgenommen wurde. Während Dogan sich 2011 auf internationale Meisterschaften vorbereitete, zog er sich bei einem Kampf einen Kreuzbandriss zu, was das Ende seiner Profikarriere bedeutete.

Nach Beendigung seiner Karriere wurde er offiziell Sponsor der Bundesliga-Mannschaft und zugleich der Manager des 1. JC Mönchengladbach. Ein Jahr später bekam er ein Angebot als Trainer von Galatasaray Istanbul sowie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Unter ihm konnte der türkische Club 2013 in Paris den Bronze-Titel und im Dezember 2014 im russischen Samara die Golden League gewinnen. Nach den erzielten Erfolgen interessierte sich die IBB Istanbul für ihn, und er wechselte im Januar 2015 als Manager und Trainer zum Club. Währenddessen wurde er von der türkischen Judo Federation in die Abteilung für Außenbeziehungen berufen. 2016 nahm Dogan an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro als Koordinator der Türkischen Nationalmannschaft teil.

Im Januar 2018 wurde Dogan zum Präsidenten der Judo Federation Cayman-Inseln gewählt.

Weblinks

Einzelnachweise 
5. https://www.vijesti.me/sport/ostali-sportovi/623774/juniorsko-prvenstvo-balkana-za-vikend-u-podgorici

6. https://mina.news/minasport/juniorsko-prvenstvo-balkana-u-podgorici/

Judoka (Deutschland)
Judonationaltrainer (Türkei)
Judotrainer (Deutschland)
Sportler (Mönchengladbach)
Deutscher
Geboren 1983
Mann